Saint-Urbain (Finistère)
 Saint-Urbain (Vendée)
ook:
Saint-Urbain-Maconcourt, Haute-Marne